Према попису становништва из 1991. године, Република Хрватска је имала 4.784.265 становника, распоређених у 6.694 насељених места.

Национална припадност

Азбучни списак по општинама (по територијалној организацији из 1991.)

Легенда 
Значење боја у представљању етничког састава становништва

Верска припадност

Језичка припадност

Референце 
 ЦД-РОМ: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.
 *  Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. и 1991. године, за територијалну организацију, општине и припадајућа насељена места 1991. године.
 , Становништво Хрватске, Државни завод за статистику Републике Хрватске.
, Становништво према народности 1971-2011, Државни завод за статистику Републике Хрватске.
 , Становништво према језику 1991, 2001, 2011., Државни завод за статистику Републике Хрватске.
 , Попис становништва 2011. године, са подацима са ранијих пописа, Државни завод за статистику Републике Хрватске.

Спољашње везе 
 , Државни завод за статистику Републике Хрватске.
 , "Статистички љетопис 2012.", Државни завод за статистику Републике Хрватске.

Попис становништва 1991.
1991.